

Єзерово () — село в Варненській області. Входить до складу общини Белослав.
 Єзерово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Пирвомай.